Vinagre steht für:

 eine Remote-Desktop-Software, siehe Vino
 ein Ort im Osten der kapverdischen Insel Brava

Vinagre ist der Familienname folgender Personen:

 Rúben Vinagre (* 1999), portugiesischer Fußballspieler